Terminator (1984), znanstveno fantastični film redatelja Jamesa Camerona i Johnathana Mostowa s Arnoldom Schwarzeneggerom u naslovnoj ulozi.
 Terminator 2: Sudnji dan, nastavak filma Terminator snimljen 1991.
 Terminator 3: Pobuna strojeva, treći film trilogije Terminator snimljen 2003.
 Terminator: Spasenje, američki znanstveno fantastični film iz 2009. godine u režiji McG-ja s Christianom Baleom u glavnoj ulozi.
 sumračnica ili terminator, linija koja dijeli osvijetljeni i neosvijetljeni dio mjesečevog ili planetnog vidljivog diska na nebu.
 STOP-kodon (češći naziv u hrvatskom jeziku), niz nukleotida koji signalizira kraj transkripcije ili translacije i dovršetak sinteze nukleinske kiseline ili proteina.
 terminatorom se također naziva zaključak komunikacijskih linija (bilo npr. ethernet računalne mreže 10Base2, ili neke druge komunikacijske linije)